Die Maltese Premier League 1995/96 war die 81. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 23. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger Rabat Ajax und FC Żabbar St. Patrick die Absteiger Pietà Hotspurs und FC St. George’s. Rabat war erstmals seit der Saison 1993/94, St. Patrick erstmals seit der Saison 1983/84 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit war für die Entscheidung um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199596
Fußballsaison 1995/96